«La isla» puede hacer referencia a:

Cine 
 La isla (1979), película dirigida por Alejandro Doria;
 La isla (1980), película dirigida por Michael Ritchie;
 La isla (2000), película dirigida por Kim Ki-duk;
 La isla (2005), película dirigida por Michael Bay;
 La isla (en ruso Остров) (2006), película sobre religión dirigida por Pavel Lungin;

Literatura 
 La isla (1942), novela de Giani Stuparich;
 La isla (1961), novela de Juan Goytisolo;
 La isla (1962), novela de Aldous Huxley;
 La isla (1965), novela de Joaquín Merino - premio Café Gijón '65;
 La isla (1979), novela de Peter Benchley;
 La isla (2001), novela de Gordon Korman;
 La isla (2008), novela de Victoria Hislop, publicada por Nabla Ediciones, ISBN 978-84-92461-00-4.

Televisión  
 Programa de televisión La isla (La Sexta) presentado por Pedro García Aguado.
 La serie de televisión Perdidos (Lost).
 Telenovela de Puerto Rico de los años 80 La isla con Pedro Alarcón, Claribel Medina, Gladys Rodríguez
Reality show mexicano La Isla conducido por Alejandro Lukini.

Miscelánea 
 La Isla es además una parroquia del concejo asturiano de Colunga, en España.
 La Isla es una lujosa parte residencial del barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 La ciudad de San Fernando en la Bahía de Cádiz.
 La emisora de radio FM La Isla de la ciudad de Buenos Aires.

 En Chile
 Isla de Yáquil, localidad de Santa Cruz
 La Isla (Rengo), localidad de Rengo